Convento
 Convento – frazione di Trenzano
 Convento – dipinto di Antonio Donghi